Crosby steht für:
 Crosby (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (2825) Crosby, nach Bing Crosby benannter Asteroid
 Crosby-Nunatakker, Nunatakker im Enderbyland, Antarktika

Crosby ist der Name folgender

Orte im Vereinigten Königreich:
 Crosby (Isle of Man), Ortschaft auf der Isle of Man
 Crosby (Merseyside), Stadt in England
 Crosby (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crosby (Alabama)
 Crosby (Arkansas)
 Crosby (Maryland)
 Crosby (Minnesota)
 Crosby (Mississippi)
 Crosby (New York)
 Crosby (North Dakota), im Divide County
 Crosby (Pennsylvania)
 Crosby (Texas)
 Crosby (Washington)
 Crosby (West Virginia)
 Crosby Beach (Minnesota)
 Crosby Township

Orte in Südafrika:
 Crosby (Gauteng), Vorort von Johannesburg

im NRHP gelistete Objekte:
 Crosby and Hill Building, in Wilmington, Delaware, ID-Nr. 85000148
 Crosby Block, in Clinton, Wisconsin, ID-Nr. 85001658
 Crosby House, in Barnstable, Massachusetts, ID-Nr. 87000272
 Crosby Street Historic District, in Augusta, Maine, ID-Nr. 86002438
 Crosby Yacht Company Incorporated, in Barnstable, Massachusetts, ID-Nr. 87000303

Siehe auch:
 Crosbie
 Crossby